Le Pian kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Pian-sur-Garonne, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Le Pian-Médoc, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,